

Рослини 
 Вовча лапа — рід квіткових рослин родини Жовтецеві
 Вовча лапа — народна назва купальниці європейської
 Вовча лапа — народна назва журавця лучного
 Вовча лапа — буквальний переклад наукової назви роду Плаун

Техніка 
  — підйомний пристрій у вигляді двох з'єднаних віссю гаків